Chrysomyxa — рід грибів родини Coleosporiaceae. Назва вперше опублікована 1840 року.

Класифікація 
До роду Chrysomyxa відносять 59 видів:

Примітки 

Роди грибів